Борделон - фамилия:

 Борделон, Гай (1922—2002) — американский лётчик-ас.
 Борделон, Лоран (1653—1730) — французский доктор богословия, драматург.